Кубок немецкой лиги () — футбольное соревнование в Германии, разыгрывавшееся в 1972—1973 и 1997—2007 годах. Проводился до старта чемпионата. В 1997—2007 годах в нём участвовали команды, занявшие места с первого по четвёртое в предыдущем розыгрыше чемпионата, обладатель Кубка Германии, и также мог принимать участие победитель второй Бундеслиги. Аналогичные турниры проводились до и после учреждения Кубка лиги —  (1986—1996) и Кубок Telekom (с 2009).

История 
Впервые Кубок лиги был разыгран в сезоне 1972/73, в нём участвовали 32 клуба. Затем только через 13 лет стал проводиться короткий Кубок Fuji (в 1986—1996 годах). После этого Кубок лиги был учреждён заново и стал проводиться вместо Суперкубка, в нём играли 6 команд. Последний розыгрыш под таким названием состоялся в 2007 году, его победителем стала мюнхенская «Бавария».

Формат 
Кубок лиги разыгрывался шестью командами: действующие чемпион и вице-чемпион Германии, а также следующие две команды первой бундеслиги, занявшие 3-е и 4-е место в последнем розыгрыше чемпионата, и обладатель национального кубка. Если одна из команд, получавшая право на участие в кубке по итогам чемпионата, также являлась и обладателем кубка Германии, то в турнир допускалась команда, занявшая одно из следующих мест в первой Бундеслиге (это могло быть и более низкое место, чем 5-е, если подпадавшие под участие в турнире команды параллельно были задействованы в Кубке Интертото). В 2007 году обладатель Кубка Германии занял в чемпионате 6-е место, а место пятой команды Бундеслиги занял победитель второй Бундеслиги.

Турнир разыгрывался в трёх раундах на выбывание, последний — финал. На всех трёх стадиях противостояние состояло из одного матча. Чемпион Германии и обладатель кубка страны вступали в борьбу со второго раунда, остальные четыре команды разбивались на две пары и в первом раунде разыгрывали право на прохождение во второй раунд. Если чемпион одновременно являлся и обладателем кубка Германии, то второй командой, стартовавшей со второго раунда, становился вице-чемпион страны. Матчи первого раунда и финал проводились на нейтральных полях, матчи второго раунда также игрались на нейтральных полях, за исключением трёх последних розыгрышей, когда чемпион и обладатель Кубка Германии (или вице-чемпион) принимали соперников на своём поле. Матчи длились по 90 минут. В случае ничейного результата в основное время победитель выяснялся в серии послематчевых пенальти.

Финалы

Победители и финалисты

Ссылки 
 Сайт о немецком футболе

Футбольные соревнования в Германии
Германия